Metilfentanil se može odnositi na:

 3-Metilfentanil
 α-Metilfentanil
 β-Metilfentanil